Émile Souvestre (1806-1854), écrivain français ;
 Nanine Souvestre-Papot (1806-1886), femme de lettres française ;
 Olivier Souvestre (1831-1896), poète et chansonnier français ;
 Marie Souvestre (1835-1905), fille d’Émile, pédagogue féministe française ;

 Adelina Paschalis-Souvestre (1847-1925), artiste lyrique et professeure de musique polonaise ;
 Pierre Souvestre (1874-1914), écrivain français.